Lyrics kann bedeuten:

 Lyrics, englisch für Liedtext
 Lyrics Born (* 1972), japanischstämmiger Hip-Hop-Künstler
 Lyrics (Zeitschrift), Schweizer Hip-Hop-Magazin
 lyrics, Revue von Joachim Dennhardt
 Lyrics (Untertitel: 1956 bis heute). Eine Liedtexte enthaltende autobiografische Veröffentlichung von Paul McCartney

Siehe auch:

 Lyrik